Robert Helmer Sims detto Bob (1915-1994), cestista statunitense
 Robert Antell Sims detto Bob (1938-2006), cestista statunitense